Le championnat de France de tennis 1902, organisé par l'U.S.F.S.A., s'est déroulé le 8 juin sur les courts du Racing club de France pour le double messieurs, le 15 et le 22 juin (demi-finale et finale) au Tennis club de Paris pour le simple messieurs et le 21 et le 22 juin sur l'île de Puteaux pour le double mixte et le simple dames.

Faits marquants 
Le simple messieurs est remporté pour la première fois par Marcel Vacherot, succédant ainsi au palmarès à son frère André qui ne s'est pas aligné.

La venue de joueurs issus de clubs de province était attendue. Cependant, les bordelais Daniel Lawton et Albert de Luze durent déclarer forfait pour raison personnelle. Trois autres joueurs se retirèrent dont Maurice Germot.

Un tableau de double mixte est disputé pour la première fois.

Palmarès

Simple messieurs

Simple dames

Double messieurs

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
 French National Championships 1902, sur Tennis Archives
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1902
France
France
Sport en France en 1902